When the Sun Goes Down — третий и последний студийный альбом музыкального проекта Селены Гомес Selena Gomez & the Scene, вышедший 21 июня 2011 года. Первым синглом с альбома, вышедшим 14 марта 2011 года, стала композиция «Who Says». В июле 2013 стало известно,что этот альбом был продан в США 671 000 раз.

Информация об альбоме 
15 февраля 2011 года звукозаписывающая компания Universal Music Portugal подтвердила, что запись альбома — в процессе. Первый сингл «Who Says» был представлен на шоу On Air with Ryan Seacrest 8 марта и вышел в продажу 14 марта 2011. 19 мая была представлена обложка альбома, а диск сменил название с предполагавшегося ранее Otherside на When the Sun Goes Down. Вторым синглом стала композиция «Love You Like a Love Song».

Также на iTunes были выпущены промосинглы «Bang Bang Bang», занявший 94 место в Billboard Hot 100, и «Dices» — испаноязычная версия песни «Who Says».

Критические отзывы 

В основном, альбом получил положительные оценки музыкальных критиков. Журнал OK! отметил, что способности Селены Гомес превосходят вокальные данные её коллег по каналу Disney Майли Сайрус и Ванессы Хадженс. About.com назвал диск «лучшим альбомом Селены Гомес».

Список композиций

Позиции в чартах

Хронология релизов

Примечания 

Поп-альбомы
Альбомы Selena Gomez & the Scene
Альбомы, спродюсированные Rock Mafia